ISI kan syfta på: 

 ISI – den pakistanska underrättelsetjänsten, se Inter-Services Intelligence
 ISI – en organisation för att utveckla och förbättra statistiska metoder, se International Statistical Institute
 ISI – distorsion inom datorkommunikation, se Intersymbolinterferens